

Anni
61 – anno del I secolo d.C.
61 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
61 – numero naturale